Der Begriff Boberow bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz, Brandenburg; siehe Boberow (Karstädt)
 einen Wohnplatz im Ortsteil Linow der Stadt Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg; siehe Boberow (Rheinsberg)
 der frühere Name des Wohnplatzes Fischerhaus Stechlin im Ortsteil Neuglobsow der Gemeinde Stechlin, Landkreis Oberhavel, Brandenburg